NYAP2 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 653 амінокислот, а молекулярна маса — 70 548.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.

Див. також 
 Хромосома 2

Примітки

Література 

   
   

Некатегоризовані білки